Coluber fasciatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents de la famille des Colubridae :
 Coluber fasciatus Linnaeus, 1766, synonyme de Nerodia fasciata (Linnaeus, 1766)
 Coluber fasciatus Rosén, 1905, synonyme de Mastigodryas pulchriceps (Cope, 1868)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae
Natricidae